Plaats in Indonesië
 Talang Jawa (Merbau Mataram), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Talang Jawa (Pulau Panggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Talang Jawa (Batu Raja Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Talang Jawa (Tanjung Tebat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra